Dirk Dalens I (ca. 1600 - 1676), Nederlandse kunstschilder
Dirk Dalens II (1657-1687), Nederlandse kunstschilder
Dirk Dalens III (1688-1753), Nederlandse kunstschilder